Develi (türkisch: „der Ort mit Kamel“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
 Develi (Denizli), Dorf in der Provinz Denizli
 Develi (Düzce), Dorf in der Provinz Düzce
 Develi (Ergani), Dorf in der Provinz Diyarbakır
 Develi (Kayseri), Kreisstadt und Landkreis in der Provinz Kayseri
 Develi (Saruhanlı), Dorf in der Provinz Manisa
 Develi (Vize), Dorf in der Provinz Kırklareli

Develi ist der Familienname folgender Personen:
 Büşra Develi (* 1993), türkische Schauspielerin
 Erkam Develi (* 1999), türkischer Fußballspieler